La Lama ima više značenja:
 La Lama, Arezzo
 La Lama, Modena
 La Lama, Pistoia